Svarta änkan kan syfta på:

 Svarta änkan (film, 1954) – amerikansk film i regi av Nunnally Johnson, originaltitel Black Widow
 Svarta änkan (film, 1987) – amerikansk film i regi av Bob Rafelson, originaltitel Black Widow
 Svarta änkan (film, 1993) – amerikansk TV-film, originaltitel Praying Mantis
 Svarta änkan (låt) – låt från 1999 av Nanne Grönvall

Se även 
 Svart änka – en spindel, känd för sin giftighet
 Black Widow (olika betydelser) – flera